De twaalfde etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 30 augustus 2012 over een afstand van 184,6 km van Vilagarcía de Arousa naar Mirador de Ezaro (A Coruña).

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Daniele Ratto (Liquigas-Cannondale); heeft onderweg opgegeven met verwondingen veroorzaakt door een valpartij.
  Xabier Zandio (Sky ProCycling); heeft onderweg opgegeven met verwondingen veroorzaakt door een valpartij.

12
Ronde van Spanje 201212